Основна стаття: Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2017

Чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 2016 року була Анджелік Кербер із Німеччини. Вона програла в четвертому колі Коко Вандевей. Цьогорічний турнір виграла американка  Серена Вільямс. Це її 23 перемога в турнірах Великого шолома. Вона дозволила тенісистці повернутися на перший рядок світового рейтингу. 

Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко та Катерина Козлова. У першому колі Світоліна перемогла Галину Воскобоєву з Казахстану, Цуренко програла Анджелік Кербер, Козлова програла Вінус Вільямс, а Бондаренко — Каролін Гарсія. У другому колі Світоліна перемогла американку Джулію Босерап, а в третьому програла Анастасії Павлюченковій.

Сіяні гравці 

  Анджелік Кербер (4 коло)
 ''' Серена Вільямс (чемпіонка)
  Агнешка Радванська (2 коло)
  Симона Халеп (1 коло)
  Кароліна Плішкова (чвертьфінал)
  Домініка Цібулкова (3 коло)
  Гарбінє Мугуруса (чвертьфінал)
  Світлана Кузнецова (4 коло)
  Йоганна Конта (чвертьфінал)
  Карла Суарес Наварро (2 коло)
  Еліна Світоліна (3 коло)
  Тімеа Бачинскі (3 коло)
  Вінус Вільямс  (фінал)
  Олена Весніна (3 коло)
  Роберта Вінчі (1 коло)
  Барбора Стрицова ''(4 коло)

<ol start="17">
  Каролін Возняцкі ''(3 коло)
  Саманта Стосур ''(1 коло)
  Кікі Бертенс ''(1 коло)
  Чжан Шуай ''(2 коло)
  Каролін Гарсія ''(3 коло)
  Дарія Гаврилова ''(4 коло)
  Дарія Касаткіна ''(1 коло)
  Анастасія Павлюченкова ''(чвертьфінал)
  Тімеа Бабош ''(1 коло)
   Лаура Зігемунд ''(1 коло)
  Ірина-Камелія Бегу ''(2 коло)
  Алізе Корне ''(2 коло)
  Моніка Пуїг ''(2 коло)
  Катерина Макарова ''(4 коло)
  Юлія Путінцева ''(2 коло)
  Анастасія Севастова ''(3 коло)

Сітка

Фінальна частина 
{{Теніс сітка 1/4 3
|RD1=Чвертьфінал
|RD2=Півфінал
|RD3=Фінал
| team-width=175

|RD1-seed1=
|RD1-team1= Коко Вандевей
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=7
|RD1-team2= Гарбінє Мугуруса
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=0
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=13
|RD1-team3= Вінус Вільямс
|RD1-score3-1=6 
|RD1-score3-2=77
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=24
|RD1-team4=
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=63
|RD1-score4-3=

|RD1-seed5=5
|RD1-team5= Кароліна Плішкова
|RD1-score5-1=4
|RD1-score5-2=6
|RD1-score5-3=4
|RD1-seed6=
|RD1-team6={{nowrap| Мір'яна Лучич-Бароні}}
|RD1-score6-1=6
|RD1-score6-2=3
|RD1-score6-3=6

|RD1-seed7=9
|RD1-team7= Йоганна Конта
|RD1-score7-1=2
|RD1-score7-2=3
|RD1-score7-3=
|RD1-seed8=2
|RD1-team8= Серена Вільямс
|RD1-score8-1=6
|RD1-score8-2=6
|RD1-score8-3=

|RD2-seed1=
|RD2-team1= Коко Вандевей
|RD2-score1-1=77
|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=3
|RD2-seed2=13
|RD2-team2= Вінус Вільямс
|RD2-score2-1=63
|RD2-score2-2=6
|RD2-score2-3=6

|RD2-seed3=
|RD2-team3=
|RD2-score3-1=2
|RD2-score3-2=1
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=2
|RD2-team4= Серена Вільямс
|RD2-score4-1=6
|RD2-score4-2=6
|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=13
|RD3-team1=  Вінус Вільямс
|RD3-score1-1=4
|RD3-score1-2=4
|RD3-score1-3=
|RD3-seed2=2
|RD3-team2= Серена Вільямс
|RD3-score2-1=6
|RD3-score2-2=6
|RD3-score2-3=
}}

Верхня частина

Секція 1 
{{Теніс16 3
|RD1=1 коло
|RD2=2 коло
|RD3=3 коло
|RD4=4 коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Анджелік Кербер
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л Цуренко
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=2

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Е Ходзумі
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=66
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К Віттгефт
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=78
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Кр Плішкова
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= В Голубич
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Я Шведова
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=27
| RD1-team08= І-К Беґу
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= Д Касаткіна
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Пен Шуай
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=77
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л Чиріко
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Е Бушар
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= П Пармантьє
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Дой
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=77
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= Р Вінчі
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=63
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Анджелік Кербер
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=63
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= К Віттгефт
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=77
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Кр Плішкова
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=710
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=27
| RD2-team04= І-К Беґу
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=68
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Пен Шуай
| RD2-score05-1=65
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Е Бушар
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= П Пармантьє
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Анджелік Кербер
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Кр Плішкова
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Е Бушар
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Анджелік Кербер
| RD4-score01-1= 2
| RD4-score01-2= 3
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=| RD4-score02-1= 6
| RD4-score02-2= 6
| RD4-score02-3= 
}}

 Секція 2 

 Секція 3 
{{Теніс16 3
|RD1=1 коло
|RD2=2 коло
|RD3=3 коло
|RD4=4 коло

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= С Халеп
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ш Роджерс| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Е Барті| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=7| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Анніка Бек
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М Бартель| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=77| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Д Аява
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=64
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= ПМ Тіг
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= М Пуїг| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= К Бертенс
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= В Лепченко| RD1-score10-1=7| RD1-score10-2=77| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Дуань Інін| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Р Шрамкова
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Ш Феґеле| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=6| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К Нара
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= К Козлова
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= В Вільямс| RD1-score16-1=77| RD1-score16-2=7| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Ш Роджерс
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Е Барті| RD2-score02-1=7| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= М Бартель| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04= М Пуїг
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= В Лепченко
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=8
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Дуань Інін| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=10| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Ш Феґеле
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= В Вільямс| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Е Барті
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= М Бартель| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Дуань Інін
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=13
| RD3-team04= В Вільямс| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= М Бартель
| RD4-score01-1= 3
| RD4-score01-2= 5
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=13
| RD4-team02= В Вільямс
| RD4-score02-1= 6
| RD4-score02-2= 7
| RD4-score02-3= 
}}

Секція 4

Нижня частина

Секція 5

Секція 6 
{{Теніс16 3
|RD1=1 коло
|RD2=2 коло
|RD3=3 коло
|RD4=4 коло

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= О Весніна
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= А Богдан
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Мінелла
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М Лінетте
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Дж Брейді
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=LL
| RD1-team06= М Заневська
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Г Вотсон
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= С Стосур
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=0

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= А Корне
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= М Жорж
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=1

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Саккарі
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Контавейт
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ван Цян
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Ц Піронкова
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=3
| RD1-team16= А Радванська
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= О Весніна
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М Мінелла
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Дж Брейді
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=77
| RD2-score03-3=10
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= Г Вотсон
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=63
| RD2-score04-3=8

| RD2-seed05=28
| RD2-team05= А Корне
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М Саккарі
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08= А Радванська
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=14
| RD3-team01= О Весніна
| RD3-score01-1=64
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Дж Брейді
| RD3-score02-1=77
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= М Саккарі
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= Дж Брейді
| RD4-score01-1= 2
| RD4-score01-2= 4
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=

Секція 7

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
Тур WTA 2017
2017 у тенісі